Soldiers Three (roman), een reeks korte verhalen van Rudyard Kipling
Soldiers Three (film), een film van Tay Garnett